Fatoumata Camara ist der Name folgender Personen:

 Fatoumata Camara, eigentlicher Name von Fatou Camara, gambische Journalistin und Fernsehmoderatorin 
* Fatoumata Yarie Camara (* 1996), guineische Ringerin